Паскуале () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Паскуале, Джованни (род. 1982) — итальянский футболист, защитник.
 Паскуале, Джералдин Энн (более известна как Доди Стивенс; род. 1946) — американская певица.
 Паскуале, Джузеппе Антонио (1820—1893) — итальянский ботаник и миколог.
 Паскуале, Илай (1960—2019) — канадский баскетболист и тренер.